— посёлок в Японии, находящийся в уезде Окусири округа Хияма губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Окусири в губернаторстве Хоккайдо.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается тис остроконечный, цветком — Rosa rugosa.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Хоккайдо